Список включает в себя солистов балетной труппы Мариинского театра в разные периоды его существования. Список построен по хронологическому принципу (указаны годы службы в театре в качестве танцовщиков).

См. также: Оперная труппа Мариинского театра

Список
Мариинка
Списки статей для координации работ